Михаил Алексеевич Бусев (род. 23 июля 1951  года в с. Новый Ропск Брянской области.) — российский , Член-корреспондент Российской академии художеств (2007).

Биография 
Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (отделение искусствоведения исторического факультета) в 1975 году. Аспирантуру — в 1980 году в ВНИИ искусствознания (руководители проф. Г. А. Недошивин и В. С. Турчин).

Стажировался на Факультете пластических искусств и искусствознания Университета Париж-1 Сорбонна и в Высшей национальной школе изящных искусств (научный руководитель — проф. Жан Ланкри), Париж, (1987—1988). В 1994 году защитил диссертацию «Художественное наследие в творчестве Пикассо». Член-корреспондент РАХ с 2007 года.

Живёт и работает в Москве.

Монографии, научные труды 
 Теоретико-методологические проблемы семиотического подхода к искусству. Обзорная информация. Серия «Изобразительное искусство». (, 1978)
 Хэролд Розенберг об авангардизме в искусстве США 60-70-х годов // Искусствознание Запада об искусстве XX века. (: Наука, 1988)
 Пикассо и традиции мастеров XVI—XIX вв. // Западное искусство. XX век. Классическое наследие и современность.(: Наука, 1992)
 Поль Гоген и внеевропейское искусство // Западное искусство. XX век. Современные искания и культурные традиции. (: Наука. 1997 г.)
 Об эволюции категории «художественное произведение» в изобразительном искусстве Франции ХХ в. // Западное искусство. XX век: Проблема развития западного искусства XX века. (: Дмитрий Буланин. 2001)
 «К черту Паганини!» Образы культуры прошлого в творчестве Армана // Западное искусство. XX век. Проблемы интерпретации. (: УРСС, 2007)
 Мировое художественное наследие глазами парижских неоавангардистов. Скульптор Сезар // Западное искусство. XX век. Судьбы классики в европейском искусстве: Сб. статей. (: «ГИТИС», 2010)
 Творчество Сальвадора Дали 1920—1930-х годов и наследие мастеров XVI—XIX веков // Дали вблизи и вдали: Сб. статей. (М.: Прогресс-Традиция, 2013)
 Скульптура в раннем творчестве Пабло Пикассо // Пикассо сегодня: Коллективная монография. (М.: Прогресс-Традиция, 2016 г.)
 Между неоклассикой и сюрреализмом. Пабло Пикассо в 1930-е годы // Западное искусство. XX век. Тридцатые годы. (: ГИИ, 2016)

Ответственный редактор, составитель, автор концепций ряда сборников и коллективных монографий
«Мир искусств. Альманах. Вып. 5» (2004); «Пикассо и окрестности» (2006); «Искусство в современном мире» (Вып. 1-4, 2004, 2006, 2009, 2011); «Искусство скульптуры в XX веке: проблемы, тенденции, мастера. Очерки» (2010); «Дали вблизи и вдали» (2013); «Неофициальное искусство в СССР. 1950—1980-е годы: Сборник» (2014); «Голубкина, Конёнков и некоторые вопросы развития русской скульптуры Нового времени. Статьи, материалы, сообщения» (2015); «Пикассо сегодня: коллективная монография» (2016)

Государственная общественная и педагогическая деятельность 
 Старший научный сотрудник Государственного института искусствознания МК РФ (с 1981 г.), ученый секретарь Научного совета по историко-теоретическим проблемам искусствознания при Отделении историко-филологических наук Российской академии наук (с 1995 года)
 Заместитель директора по научной работе НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ (2000—2016 гг.); Научное руководство аспирантами и соискателями в ГИИ МК и НИИ РАХ. Руководитель Научного семинара по западному искусству XX века при Научном совете по историко-теоретическим проблемам искусствознания Отделения историко-филологических наук Российской академии наук и НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ (с 2001 года); Руководитель группы по изучению новейших художественных течений при НИИ РАХ (2009-2016 гг.)
 Член правления АИС (2008)
 заместитель председателя правления АИС (2016)
 Председатель ГАК на кафедре искусствоведения в Уральском государственном университете им. А. М. Горького (2008-2011гг)
 Лекции и мастер-классы по современному искусству Франции в СПбГАИнЖСА им. И. Е. Репина, в УрГУ им. А. М. Горького, в МГАХИ им. В. И. Сурикова;
 Приглашённый профессор Университета г. Нанси (Франция, 2000)
 Член редакционного совета журнала «Искусствознание», электронного журнала «Художественная культура», член редколлегии журнала «Художественный совет», член редколлегии серии сборников «Западное искусство. XX век»

Звания 
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение искусствознания и художественной критики, с 2007 года)
 Член Президиума Российской академии художеств (2007—2010; 2012—2017)
 Кандидат искусствоведения (1994)
 Член АИС; член правления АИС (2003)

Государственные и общественные награды 
 Медаль «Защитнику свободной России» (1993)
 Ветеран труда (2001)
 Диплом победителя конкурса ГИИ МК РФ за лучшую публикацию 2004 года за сборник статей «Мир искусств. Альманах. Вып. 5» (2004)
 Национальная премия в области современного изобразительного и декоративного искусства России «Русская галерея — XXI век» за 2009 год (серебряная медаль «Русская галерея — XXI век» в номинации «Искусствознание. Теория. Критика» (2009)
 Премия имени Петра Кончаловского в номинации «Лучшее издание „Большой формы“» (2011)

 Награды РАХ
 Медаль «Достойному» РАХ (2007)
 Медаль «Шувалов» (2011)

Примечания

Ссылки 
 Бусев Михаил Алексеевич 
 Дискуссия «Проблемы и перспективы развития искусствоведческого академического образования в России» 
 Российская государственная библиотека. Книги Бусева Михаила Алексеевича 

Искусствоведы России
Сотрудники Института теории и истории изобразительных искусств
Члены-корреспонденты РАХ
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Кандидаты искусствоведения
Сотрудники Государственного института искусствознания
Члены Ассоциации искусствоведов